Osoby o tym nazwisku:
 James Husband – angielski piłkarz
 Rick Husband – amerykański astronauta